Lanterne rosse – film del 1991 diretto da Zhāng Yìmóu
Lanterne Rosse – gruppi armati durante la Ribellione dei Boxer
Lanterne Rosse – personaggi dei fumetti DC Comics